Kitai steht für
 den von Marco Polo verwendeten Namen für China, siehe Cathay

Kitai ist der Familienname folgender Personen:

 Davidi Kitai (* 1979), belgischer Pokerspieler
 Kazuo Kitai (* 1944), japanischer Fotograf
 Yūki Kitai (* 1990), japanischer Fußballspieler